Trípolis kan syfta på:

Grekland 

 Tripoli (regionhuvudort i Grekland), Peloponnesos, Arkadien, 
 Mavrovoúni (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Péllis,

Se även 
 Tripoli (olika betydelser)
 Trípoli